BTK – amerykański seryjny morderca
 BTK – oznaczenie IATA lotniska w Rosji
 BTK – skrótowe oznaczenie linii kolejowej Baku–Tbilisi–Kars
 Kinaza tyrozynowa Brutona (Bruton's tyrosine kinase) – kinaza uczestnicząca w rozwoju limfocytów B

Przypisy